Габон је на Олимпијским играма у Лондону 2012. учествовао девети пут као самостална земља.

Делегација Габона на Олимпијским играма у Лондону 2012. била је састављена од 28 спортиста (26 мушкараца и 2 жене) који су се такмичили у 5 спортова.

Заставу на церемонији отварања носила је атлетичарка Ruddy Zang-Milama.

Највећи успех у Лондону 2012. постигао је Антони Обам, када је у дисциплини теквондоа преко 80 кг освојио сребрну медаљу. То је била прва и једина медаљу у историји олимпијског спорта у Габону.

Фудбалер Милер Денда са својих 16 година и 309 дана, је најмлађи учесник Габона не само на овим Играма него на свим олимпијским играма на којима је Габон учествовао.

Учесници по спортовима

Освајачи медаља на ЛОИ

Резултати по спортовима

Атлетика 

Представник Габона у атлетским такмичењима Wilfried Bingangoye је добио специјалну позивницу за учешће на Играма.
Мушкарци

Жене

Бокс 

 Мушкарци

Теквондо 

 Мушкарци

Фудбал 

Фудбалска репрезентација Габона је на ЛОИ 2012. дошла победом на КАФ квалификацијана одржаним 2011. у Мароку

{| class="wikitable" style="font-size: 95%; "
|-
! colspan="2" style="background-color: Red; text-align: center;" | Фудбалска репрезентација Габонае 
|- style="background-color: Black; color: White; text-align: center;"
! Играчи !! Тренери
|- 
| valign="top" | 

 Група Б 

Табела

Заузимањем трећег места у групи Габон се није пласирао за даље такмичење.

Џудо 

 Жене

Извори

Спољашње везе 

Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 2012.
Габон на Летњим олимпијским играма